Die nachfolgende Liste enthält alle Test Matches (Länderspiele) der samoanischen Rugby-Union-Nationalmannschaft der Männer. Samoa bestritt das erste offizielle Test Match am 18. August 1924 gegen Fidschi.

Übersicht der Test Matches 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 N = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

1924–1963

1971–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Länderspiele ohne Test-Match-Status

Statistik 
(Stand: 29. November 2022)

Gegner bei Test Matches

Bilanz der Test Matches

Spielstädte 
Bisher fanden sämtliche Heimspiele in Apia statt.

Weblinks 
 Lekapi Samoa (englisch)
 Ergebnisübersicht auf rugbyarchive.net (englisch)
 Spiele der samoanischen Nationalmannschaft auf rugbydata.com (archivierte Version)
 Rugby Union Archives auf espnscrum.com

Rugby Union (Samoa)
Samoa